Termenul limba olandeză se poate referi la:

Limba neerlandeză, oficială în Țările de Jos și Belgia;
Dialectul olandez al limbii neerlandeze, vorbit în vestul Țărilor de Jos.